Rackham ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rackham (1867–1939), britischer Illustrator
 Jack Rackham (1682–1720), britischer Pirat
 John Rackham, Pseudonym des britischen Schriftstellers John Thomas Phillifent (1916–1976)
 Oliver Rackham (1939–2015), britischer Botaniker 
 Rackham der Rote, fiktiver Pirat in den Alben Das Geheimnis der „Einhorn“ und Der Schatz Rackhams des Roten der Comicserie Tim und Struppi

Rackham steht für:
 Rackham (Spielehersteller), französischer Spielehersteller
 Rackham (Verlag), französischer Verlag